Почто́вые ма́рки «Евро́па» (Евро́па-ма́рки, почто́вые вы́пуски по програ́мме «Евро́па»; также известные до 1992 года как почтовые марки «Europa-CEPT») — ежегодный совместный выпуск почтовых марок на общую тему или с общим , которые издаются почтовыми администрациями стран-членов «» — европейской торговой ассоциации в области почтовой связи. Центральной темой выпусков является Европа — её природа и культурное наследие, общие исторические корни, интеграция и взаимодействие европейских стран в различных сферах жизни. Коллекционирование почтовых марок «Европа» является одним из самых популярных направлений тематической филателии. Россия участвует в программе «Европа» с 1995 года. Первый день почтового обращения марок «Европа» обычно приходится на начало мая незадолго до Дня Европы или непосредственно в этот день. В настоящее время в программу вовлечены около 60 европейских почтовых администраций.

История 

Почтовые марки «Европа» отсчитывают свою историю с 15 сентября 1956 года, когда увидел свет первый межъевропейский выпуск почтовых марок с общим сюжетом (идея подобной акции обсуждалась с 1952 года). На марках, исполненных по рисунку французского художника Даниэля Гонзаго, была изображена символическая строящаяся башня из букв EUROPA, в которой буквы предстают «могучими закладными камнями творения». Их подготовили почтовые администрации шести стран-членов Европейского объединения угля и стали — Бельгии, Западной Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции, — и договорились о ежегодном дальнейшем сотрудничестве в новом направлении. С 1960 года функции координатора по эмиссии совместных европейских почтовых марок взяла на себя учреждённая годом ранее Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи (CEPT). По 1973 год включительно каждый ежегодный выпуск «Европы» имел общий сюжет, созданный одним художником и одобренный по результатам международного конкурса. Рисунки марок включали в себя логотип или аббревиатуру CEPT, название континента на латыни (чтобы избежать проблемы именования на разных языках); они посвящались актуальным политическим темам европейского единства, интеграции и сотрудничества и носили символический характер. Каждая страна-участник привносила в общий подход собственные локальные изменения в виде цветового решения, размера, способа печати и т. п. Обычно участники готовили одиночную марку или небольшую (2—3) серию марок.

На рубеже 1960-х — 1970-х многие страны-участницы программы возражали против общего дизайна марок и политизированного контекста эмиссий. В 1974 году произошли важные изменения: выпуски по программе «Европа» разных стран стали объединяться общей неполитической темой, получив при этом самостоятельные сюжеты. Первой такой темой стала «Скульптура» (23 страны подготовили 49 сюжетов). Смену эмиссионной политики связывали и с усталостью филателистов от однообразия марок. Спустя годы «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что перемены привели к значительному повышению эстетической ценности последующих выпусков. Наряду с этим газета обращала внимание на существенный рост коллекционной стоимости ранних выпусков с общим дизайном.

После 1973 года марки проекта лишь трижды — в 1984, 2000 и 2016 годах — имели одинаковые рисунки. Таким образом отмечались 25-летие CEPT, миллениум и 60-летие первых Европа-марок.

География марок «Европа» в 1960-е — 1970-е постоянно расширялась, в том числе за счёт участия карликовых государств. С 1960 года их издаёт Лихтенштейн, с 1961 — Сан-Марино, с 1962 — Монако. Популярность проекта побудила в 1970-е годы подключиться к нему почтовые администрации зависимых территорий, имеющие автономию в области почтовой связи. Например, острова Мэн и Гернси, коронные зависимые территории Великобритании, впервые выпустили Европа-марки в 1976 году, а остров Джерси — в 1978 году. Охват программы распространялся за пределы Западной Европы: Турция среди участников с 1960 года, а Югославия (единственная социалистическая страна) присоединилась к эмиссии марок по программе в 1969 году. Число стран-эмитентов достигало 35-ти в середине 1980-х годов. После краха мировой системы социализма и распада СССР в 1990-е годы заявили о себе новые участники: в конце 1990-х годов их было уже более шестидесяти. В 1993 году Литва и Молдова первыми из постсоветских стран выпустили почтовые миниатюры «Европа» в рамках темы «Современное искусство». (Появившаяся в том же году серия марок Белоруссии с репродукциями картин Марка Шагала, хотя и имела атрибуты «Европы», готовилась без согласия организаторов и не получила официального признания.) С 1995 года Россия также издаёт марки по программе.

Европейская конференция администраций почтовых служб и служб связи (CEPT) с 1993 года сосредоточилась на телекоммуникациях, а права управления программой выпуска почтовых марок «Европа» перешли к ассоциации «ПостЕвропа» (), учреждённой национальными европейскими почтовыми операторами. Логотип CEPT был заменён новым логотипом, созданным «ПостЕвропой», то есть словом «EUROPA» особого начертания с наклоном вправо. Логотип является торговой маркой ассоциации.

В 2011 году логотип программы подвергся модернизации — теперь перед словом EUROPA имеется стилизованное изображение почтового ящика.

Для популяризации марок «Европа» среди филателистов «ПостЕвропа» с 2002 года организует ежегодный конкурс «Лучшая марка Европы». Победитель конкурса изначально определялся представителями европейских почтовых администраций, с 2007 года он выявляется онлайн-голосованием среди интересующихся темой; с 2011 года конкурс проходит в двух вариантах — в альтернативной версии победителя выбирают члены специального жюри. В 2012 и 2015 годах жюри отдало предпочтение российским почтовым маркам: в 2012 году марки «Европа» выпускались на тему «Визит в … (название страны, например, „Визит в Россию“)», в 2015 — на тему «Старинные игрушки».

Марки «Европа» выпускали и выпускают почтовые администрации непризнанных или частично признанных государственных образований. Так, в программе с 1975 года регулярно участвует Турецкая республика Северного Кипра, чей суверенитет признаётся только Турцией. Северный Кипр не является членом Всемирного почтового союза, не входил в ассоциацию CEPT и не входит в «ПостЕвропу»; эмиссии его марок не имеют официального статуса в этих организациях. Тем не менее коллекционеры проявляют к ним интерес. Распад Югославии и югославские войны породили новые государства и государственные образования; некоторые существовали всего несколько лет и не признавались на международном уровне, но издавали собственные почтовые марки, в том числе по тематическим планам и с символикой «Европы». Таковы эмиссии 1996—1997 годов Сербской Краины. Ранее в 1993—1995 году выходили марки по темам «Европы», выпущенные самопровозглашённой Республикой Герцег-Босна. С 2008 года изданием марок по темам «Европы» занимаются непризнанная Нагорно-Карабахская республика и частично признанное Косово. Все отмеченные государственные образования не имели или не имеют членства во Всемирном почтовом союзе и ассоциации «ПостЕвропа», их знаки почтовой оплаты официально не признаются.

Выпуск почтовых марок «Европа» в отдельные периоды сопровождался эмиссиями спекулятивных марок виртуальных государств и пропагандистских псевдо-марок. К настоящим почтовым маркам они не имеют отношения, по сути являясь виньетками. Таковой, например, является спекулятивная серия, изготовленная в 1962 году от имени борцов за независимость Бретани — исторической провинции на северо-западе Франции. Эмиссия не признавалась ни Францией, ни местными властями региона. Известны «марки» разных лет от имени «правительства Независимого государства Хорватия в изгнании», выражавшие протест против коммунистического режима в Югославии. В отмеченных эмиссиях использовался дизайн марок «Европа». Имели место издания от имени «правительства Румынии в изгнании», — группы лиц, действовавших во франкистской Испании в 1960-е годы. Они периодически выпускали пропагандистские антикоммунистические виньетки, сюжеты которых пародировали сюжеты «Европы»: вместо строящейся башни из букв EUROPA — башня рушащаяся и т. п.

Известны выпуски 2011 года от имени непризнанной Приднестровской Молдавской республики, а также частично признанных Абхазии и Южной Осетии, которые, по мнению экспертов, являются фальшивками. Эти псевдо-марки, вероятно, никогда не использовались для нужд почты «родных» стран и создавались с целью извлечь выгоду из заблуждений филателистов.

Только почтовые администрации европейского континента могут издавать марки «Европа». Однако это не стало препятствием для отдельных неевропейских стран, воспроизводивших на своих марках некоторые общие рисунки «Европы». В разные годы в этом замечены были Северный Йемен, Мавритания, Парагвай, Руанда.

В 2006 году изображения марок периода общих сюжетов и атрибутика «Европы» также появлялись на почтовых миниатюрах неевропейских стран, на сей раз в связи с 50-летием первого выпуска программы. Таким образом филателистический юбилей отметили почтовые службы, например, Монголии, Перу, Кубы, Суринама, Центральноафриканской республики, Шри-Ланки. Юбилейные марки подготовили и многие европейские страны, регулярно участвовавшие в выпусках программы. Среди них — Австрия, Исландия, Кипр, Турция, Мальта, Греция, Болгария, Гибралтар, Словения, Хорватия, Армения, Азербайджан, Украина, Эстония и другие. В целом полувековой годовщине посвятили свои эмиссии свыше пятидесяти европейских и неевропейских стран.

60-летие марок «Европа» в 2016 году отмечалось совместным европейским выпуском с общим дизайном под девизом «Думай по-зелёному» («Think Green»).

В 2022 году темой для «Европы» стали «Истории и мифы»; на 2023 год запланирована эмиссия по девизом «Мир — наивысшая ценность человечества». С идеей выступил украинский почтовый оператор «Укрпочта», призывая проявить солидарность с Украиной. Объявлен конкурс для определения общего сюжета марки, который будут использовать страны-участники. Намеченная ранее тематика «Подводная фауна и флора» и «Национальные археологические открытия» перешла на 2024 и 2025 годы соответственно.

Выпуски с общим дизайном (1956—1973) 
В период 1956—1973 гг. выпуски почтовых марок «Европа» характеризовались общим дизайном, за исключением выпуска 1957 года. С 1960 года на марках присутствует логотип или аббревиатура патронатной организации — CEPT.

В скобках указано общее количество марок выпуска. В комментариях приводится перечень участников. Сведения приводятся в соответствии с каталогом «MICHEL. CEPT-Katalog 2016/2017».

Выпуски с общими темами (с 1974)

Выпуски «Europa-CEPT» с общими темами (1974—1992) 
Выпуски данного периода выходили с логотипом или аббревиатурой CEPT. Они связывались общей темой, за исключением юбилейного выпуска 1984 года с общим дизайном, приуроченного к 25-летию CEPT.

В скобках указано общее количество марок выпуска. В комментариях приводятся перечни участников — в соответствии с каталогом «MICHEL. CEPT-Katalog 2016/2017», включая (с 1975 года) частично признанную Турецкую республику Северного Кипра (отмечена курсивом). Неофициальные участники выпусков отмечены звёздочкой (*).

Выпуски «ПостЕвропы» с общими темами (c 1993) 
Начиная с 1993 года координатором программы является ассоциация «ПостЕвропа»; на марках присутствует официальный логотип EUROPA; ежегодные выпуски связаны общей темой, за исключением эмиссий 2000 и 2016 годов, объединённых не только общими темами, но и общими для всех участников рисунками марок.

В скобках указано общее количество марок в выпуске. В комментариях приводятся перечни участников. По 2015 год включительно — в соответствии с каталогом «MICHEL. CEPT-Katalog 2016/2017», включая частично признанные и непризнанные государства (они отмечены курсивом), с уточнениями сведений по публикациям на сайте «ПостЕвропы». Неофициальные участники выпусков отмечены звёздочкой (*). С 2016 года приводится список стран-эмитентов по официальной информации «ПостЕвропы» (без указания количества марок в ежегодном выпуске).

Конкурс «Лучшая марка Европы» 
Конкурс проводится ассоциацией «ПостЕвропа» с 2002 года в целях популяризации марок «Европа» среди филателистов. По 2006 год включительно победитель определялся представителями почтовых администраций — членов «ПостЕвропы», а далее — онлайн-голосованием (). С 2011 по 2020 год в конкурсе были две марки-победительницы — определённая онлайн-голосованием и выбранная членами специального жюри (). В 2016 году темой марок «Европа» стала «Экология: думай по-зелёному» с общим рисунком для всех участников и победитель не определялся. В 2021 году правила конкурса снова изменились. Отныне выбор призёра зависит от трёх равноправных составляющих: голосов участников онлайн-голосования, голосов членов экспертного жюри и голосов представителей почтовых операторов. 

В таблице представлены марки-обладательницы титула «Лучшая марка Европы» по информации на официальном сайте «ПостЕвропы».

Дополнительные сведения

Российские марки «Европа» 
Россия ежегодно участвует в издании марок «Европа» с 1995 года. Исключением стали 2006, 2007 и 2016 годы. В 2000 году марки «Европа» имели общий для большинства участников рисунок (в том числе и России), созданный французским художником Жан-Полем Кузеном.

Ниже в таблице представлен список всех выпусков Европа-марок России.

Сообщества коллекционеров марок «Европа» 
В некоторых странах существуют объединения филателистов, собирающих марки «Европа». В США таковым является «Europa Study Unit», аффилированный член Американского филателистического общества. «Europa Study Unit» издаёт свой бюллетень, выходящий шесть раз в год. Интересующихся темой в Австралии и близлежащих странах объединяет «Общество коллекционеров марок Европа в Австралазии» (Europa Collector Stamp Society of Australasia, ECSSA).

См. также 
 
 Омнибусный выпуск
 
 Совместный выпуск

Примечания 
Сноски

Комментарии

Источники

Литература 
  (и все последующие издания до 1974)

Ссылки 

 
 
 

Почтовые марки по темам
Филателистическая тематика
Европа в культуре и искусстве
Списки:Европа